Zoran Jovanović je ime i prezime više osoba. To su:
U Hrvatskoj:
Zoran Jovanović (šahist), hrvatski šahist
Zoran Jovanović (programer), hrvatski programer, pionir IT industrije, dobitnik prestižna naslova Oracle ACE
Zoran Jovanović (filmaš), hrvatski redatelj, scenarist i animator

U BiH:
Zoran Jovanović (političar), zastupnik u Domu naroda Federacije BiH iz Tuzle, predstavnik srpskog naroda

U Srbiji:
Zoran Jovanović (rukometaš), srpski rukometaš
Zoran Jovanović (košarkaš), srpski košarkaš
Zoran Jovanović (pjevač), srpski pjevač
Zoran Jovanović (srpski književnik)
Zoran Jus Jovanović, srpski likovni umjetnik i francuski filmaš
Zoran Jovanović (grafičar), srpski grafičar
Zoran Jovanović (skladatelj), srpski skladatelj

Izvori